

Geografia 
 Messico
 San Baltazar Chichicapam – comune nello stato di Oaxaca
 San Baltazar Loxicha – comune nello stato di Oaxaca
 San Baltazar Yatzachi el Bajo – comune nello stato di Oaxaca